Моніка Селеш була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 4–6, 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Моніка Селеш (переможниця)
  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Домінік Ван Рост (2-ге коло)
  Анна Курнікова (чвертьфінал)
  Ліза Реймонд (1-ше коло)
  Анке Губер (півфінал)
  Генрієта Надьова (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Toyota Princess Cup 1998 Draw 

Toyota Princess Cup
Тур WTA 1998